Fuller může znamenat:

Příjmení 

 Buckminster Fuller (1895-1983) – americký architekt, matematik, vynálezce a spisovatel, po němž získaly název fullereny
 Bryan Fuller (* 1969) – americký televizní scenárista a producent
 Curtis Fuller (1934–2021) – americký jazzový hudebník a skladatel
 Drew Fuller (* 1980) – americký herec
 Jesse Fuller (1896–1976) – americký zpěvák, kytarista a hráč na foukací harmoniku
 Loie Fuller (1862–1926) – americká herečka a tanečnice
 Lon L. Fuller (1902–1978) – americký filosof práva, profesor Harvardovy univerzity
 Margaret Fuller (1810–1850) – americká novinářka, kritička a obhájkyně ženských práv
 Mark Fuller (soudce) (* 1958) – americký soudce
 Mark Fuller (zápasník) (* 1961) – americký zápasník
 Mark Fuller (designer) – americký designer
 Melville Fuller (1833–1910) – americký právník a politik, předseda Nejvyššího soudu USA
 William Allen Fuller (1836–1905) – průvodčí Western and Atlantic Railroad, hlavní aktér Velké lokomotivní honičky

Další významy 
 Fuller Box – interface k počítači Sinclair ZX Spectrum
 Fuller Building, současným názvem Flatiron Building – výšková budova na newyorském Manhattanu
 Fuller Theological Seminary – největší křesťanský denominační seminář na světě v Pasadeně
 USS Fuller (DD-297) – loď Námořnictva Spojených států amerických 
 USS Fuller (AP-14) – loď Námořnictva Spojených států amerických 

Rozcestníky - příjmení
Anglická příjmení